Ossytnjaschka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ossytnjaschka (Kropywnyzkyj), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj
 Ossytnjaschka (Nowomyrhorod), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod